Роман Евгеньевич Кухтинов (1 декабря 1975, Белгород, СССР) — российский хоккеист, защитник. Воспитанник хоккейного клуба «Белгород», в составе которого завершил профессиональную карьеру в 2011 году. Вызывался в составе национальной сборной на различные этапы Еврохоккейтура, такие как: Шведские хоккейные игры в 2001 году, Кубок Ческе Пойиштёвны в 2003 году, а также Кубок Карьяла в 2002 и 2003 годах.

Статистика выступлений

Ссылки 
 Профиль на сайте eliteprospects.com
 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Белгород»